Cantonul Montbrison este un canton din arondismentul Montbrison, departamentul Loire, regiunea Rhône-Alpes, Franța.

Comune 

|-
| Bard || align="right" | 578 || align="right" | 42600 || align="right" | 42012
|-
| Chalain-d'Uzore || align="right" | 443 || align="right" | 42600 || align="right" | 42037
|-
| Chalain-le-Comtal || align="right" | 454 || align="right" | 42600 || align="right" | 42038
|-
| Champdieu || align="right" | 1 471 || align="right" | 42600 || align="right" | 42046
|-
| Écotay-l'Olme || align="right" | 1 111 || align="right" | 42600 || align="right" | 42087
|-
| Essertines-en-Châtelneuf || align="right" | 587 || align="right" | 42600 || align="right" | 42089
|-
| Grézieux-le-Fromental || align="right" | 105 || align="right" | 42600 || align="right" | 42105
|-
| L'Hôpital-le-Grand || align="right" | 596 || align="right" | 42210 || align="right" | 42108
|-
| Lérigneux || align="right" | 126 || align="right" | 42600 || align="right" | 42121
|-
| Lézigneux || align="right" | 1 153 || align="right" | 42600 || align="right" | 42122
|-
| Magneux-Haute-Rive || align="right" | 304 || align="right" | 42600 || align="right" | 42130
|-
| Montbrison || align="right" | 14 589 || align="right" | 42600 || align="right" | 42147
|-
| Mornand-en-Forez || align="right" | 294 || align="right" | 42600 || align="right" | 42151
|-
| Précieux || align="right" | 775 || align="right" | 42600 || align="right" | 42180
|-
| Roche || align="right" | 253 || align="right" | 42600 || align="right" | 42188
|-
| Saint-Paul-d'Uzore || align="right" | 98 || align="right" | 42600 || align="right" | 42269
|-
| Saint-Thomas-la-Garde || align="right" | 517 || align="right" | 42600 || align="right" | 42290
|-
| Savigneux || align="right" | 2 565 || align="right" | 42600 || align="right" | 42299
|-
| Verrières-en-Forez || align="right" | 540 || align="right" | 42600 || align="right" | 42328
|}
 
 

Cantoane în Loire